Palazzon ima više značenja:
 Palazzon, Rovigo
 Palazzon, Treviso
 Palazzon, Vicenza